Ерика може да се отнася за:

 Ерика (Erica) – род вечнозелени растения
 „Ерика“ – войнишка песен

Личности 
 Ерика Баду
 Ерика Бауърмайстър
 Ерика Бела (Ерика Рокошци)
 Ерика Буенфил
 Ерика Буркарт
 Ерика Герцег
 Ерика Джеймс
 Ерика Джонг
 Ерика Елисън
 Ерика Зафирова
 Ерика Йохансен
 Ерика Ленард
 Ерика Суайлър
 Ерика Фонтес

Вижте също 
 Ерик
 Анна Ерика фон Валдек